Роберт «Боб» Вайнштайн (*1954) — американський кіно- і театральний продюсер, засновник і голова Dimension Films, колишній співголова Miramax Films, а також нинішній голова з братом Гарві Вайнштайном у The Weinstein Company.

Примітки

Посилання 
 

Підприємці США
Лауреати премії GLAAD Media Awards
Продюсери США
Сценаристи США
Режисери США
Засновники кіностудій
Американці польсько-єврейського походження